Гласали искључиво читаоци службеног листа ФИФА (FIFA World Magazine) у децембру 2000.

Референце

Спољашње везе 
 IFFHS continental Clubs of the 20th Century

ФИФА
Награде у фудбалу
Фудбалски клубови